Avenida César Vallejo puede referirse a:
 Avenida César Vallejo, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida César Vallejo, avenida de la ciudad de Trujillo, Perú.